Suzuka-banen (engelsk: Suzuka Circuit) er et motorsportsanlæg, beliggende ved byen Suzuka i præfekturet Mie, Japan. Banen bliver drevet af Mobilityland, et datterselskab til Honda Motor Company. Siden 1987, med undtagelse af to år, er det japanske Formel 1 Grand Prix blevet kørt her.

Historie 
Banen blev designet af hollænderen John Hugenholtz, og den blev indviet i 1962, som en testbane for Honda Motor Company, der også har ejet anlægget siden. Suzuka er en af få racerbaner i verden, som er formet som et 8-tal. Den originale bane var 6,004 kilometer lang, og siden 1983 er der er fire gange sket ændringer på layoutet. Det nuværende layout fra 2003 har en længde på 5,807 km. Der er plads til 155.000 tilskuere rundt om banen.

I 1987 blev der første gang kørt Formel 1 på Suzuka. Siden har banen årligt lagt asfalt til den japanske grand prix, med undtagelse af 2007 og 2008, hvor løbet blev afviklet på den Toyota-ejede Fuji Speedway. Efter en større renovering, genåbnede Suzuka-banen den 12. april 2009. Samtidig havde banen lavet et aftale med Formel 1-chefen Bernie Ecclestone, om at der skulle køres Formel 1 til og med 2011-sæsonen.

Suzuka afholder også andre motorsportbegivenheder som endurance-løbet Suzuka 1000 km.

Vindere af Formel 1 på Suzuka

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Suzuka Circuits officielle hjemmeside

Formel 1-baner
Motorsportsanlæg i Japan
Etableret i 1962
Honda